

Anno 
 927 o 927 a.C.

Codici 
 927 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Madison-YRS, nella Contea di Green (Wisconsin), degli USA

Matematica 
 927 – numero